Liga Una Seguros 2022/2023 − 77. sezon mistrzostw Portugalii w piłce siatkowej zorganizowany przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej (Federação Portuguesa de Voleibol, FPV). Zainaugurowany został 8 października 2022 roku.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, drugiej fazy, fazy play-off o mistrzostwo Portugalii oraz fazy play-off o Puchar Federacji. Brało w nich udział 14 drużyn. Z II Divisão dołączył klub .

Sponsorem tytularnym rozgrywek było towarzystwo ubezpieczeniowe Una Seguros.

System rozgrywek 
Liga Una Seguros w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej, drugiej fazy, fazy play-off o mistrzostwo Portugalii oraz fazy play-off o Puchar Federacji.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 14 drużyn rozegrało ze sobą po jednym spotkaniu. O tym, która drużyna była gospodarzem danego meczu, decydowało losowanie. Osiem najlepszych zespołów awansowało do grupy mistrzowskiej drugiej fazy, natomiast te, które zajęły miejsca 9-14 trafiły do grupy spadkowej drugiej fazy.

Druga faza 
W drugiej fazie drużyny na podstawie rezultatów w fazie zasadniczej podzielone zostały na dwie grupy: grupę mistrzowską i grupę spadkową. Zespoły drugą fazę rozpoczynały z dorobkiem 20% zwycięstw i zdobytych punktów w fazie zasadniczej.

W grupie mistrzowskiej osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej rozegrało między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze awansowały do fazy play-off o mistrzostwo Portugalii, pozostałe natomiast trafiły do fazy play-off o Puchar Federacji.

W grupie spadkowej znalazły się drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 9-14. Rozegrały one między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze awansowały do fazy play-off o Puchar Federacji. Zespół, który zajął 5. miejsce w tabeli, rywalizował w barażach o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast ten, który zakończył zmagania na ostatniej pozycji, spadł do niższej ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w grupie mistrzowskiej według klucza: 1-4; 2-3. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw. Gospodarzem pierwszego i potencjalnie czwartego meczu była drużyna, która w grupie mistrzowskiej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego, trzeciego i potencjalnie piątego meczu – ta, która w grupie mistrzowskiej zajęła wyższe miejsce.

Przegrani w parach półfinałowych grali o 3. miejsce w serii do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w grupie mistrzowskiej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego meczu – ta, która w grupie mistrzowskiej zajęła wyższe miejsce.

Wygrani w parach półfinałowych grali w finałach o mistrzostwo Portugalii w serii do trzech zwycięstw. Rywalizacja toczyła się na analogicznych zasadach co w półfinałach.

Faza play-off o Puchar Federacji 
Rozgrywki o Puchar Federacji składały się z trzech rund oraz finału.

W 1. rundzie pary powstały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w drugiej fazie według klucza:
 para 1: 5. miejsce w grupie mistrzowskiej – 4. miejsce w grupie spadkowej;
 para 2: 8. miejsce w grupie mistrzowskiej – 1. miejsce w grupie spadkowej;
 para 3: 6. miejsce w grupie mistrzowskiej – 3. miejsce w grupie spadkowej;
 para 4: 7. miejsce w grupie mistrzowskiej – 2. miejsce w grupie spadkowej.

Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do 2. rundy. Pary w 2. rundzie powstały według klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1 1. rundy – zwycięzca w parze 2 1. rundy;
 para 2: zwycięzca w parze 3 1. rundy – zwycięzca w parze 4 1. rundy.

Zwycięzcy w parach 2. rundy rywalizowali w 3. rundzie.

W finale zmierzyły się drużyna, która zajęła 3. miejsce w fazie play-off ze zwycięzcą w parze 3. rundy.

We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w drugiej fazie zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego meczu – ta, która w drugiej fazie zajęła wyższe miejsce.

Baraże 
W barażach uczestniczyły drużyna, która w grupie spadkowej drugiej fazy zajęła 5. miejsce oraz drugi zespół z II Divisão. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna z II Divisão, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego spotkania – zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Klasyfikacja końcowa 
Klasyfikacja końcowa ustalona została na podstawie poniższego schematu.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa mistrzowska

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa spadkowa

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Portugalii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Portugalii
2023 w Portugalii